Angelo Musco ist der Name folgender Personen:

* Angelo Musco (Schauspieler) (1872–1937), italienischer Schauspieler
 Angelo Musco (Fotograf) (* 1973), italienischer Fotokünstler